Адмиралте́йский мост:

 Адмиралтейский мост — мост в Астрахани через канал 1 мая.
 Адмиралтейский мост — мост в Гатчине.
 Адмиралтейский мост — мост в городе Казани через реку Казанку.
 В Санкт-Петербурге:
 Адмиралтейский мост — мост в Адмиралтейском районе через Ново-Адмиралтейский канал.
 Адмиралтейский мост — мост в городе Колпино через Советский канал.

См. также 
 Адмиралтейский канал
 Адмиралтейский остров (значения)